Jesús de Nazareth o Jesús de Nazaret puede referirse a:
 Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo;
 Barrio Jesús de Nazaret, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Jesús de Nazareth (1942), película mexicana dirigida por José Díaz Morales;
 Jesús de Nazareth, espectáculo teatral de Ángel Mahler y Carlos Abregú;
 Jesús de Nazareth (1977), miniserie dirigida por Franco Zeffirelli;
 Jesús de Nazareth (2019), película colombo-española dirigida por Rafael Lara;
 Serie de libros escritos por el Papa Benedicto XVI entre el año 2007 y 2012;
Jesús de Nazaret (libro), publicado en el año 2007;
Jesús de Nazaret: Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, publicado el año 2011;
La infancia de Jesús, publicado el año 2012.